Die Japan Super Series 2010 waren das achte Turnier der BWF Super Series 2010 im Badminton. Es fand in Shibuya, Tokio vom 21. bis zum 26. September 2010 im Tokyo Metropolitan Gymnasium statt. Das Preisgeld betrug 200.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Chong Wei
  Peter Gade
  Chen Jin
  Taufik Hidayat
  Lin Dan
  Bao Chunlai
  Nguyễn Tiến Minh
  Sony Dwi Kuncoro

Qualifikation  
  Takuma Ueda -  Tatsuya Watanabe: 21-19 / 21-10
  Gao Huan -  Michiharu Kido: 21-17 / 21-11
  Keigo Sonoda -  Shuhei Hayasaki: 21-15 / 21-12
  Chou Tien-chen -  Ryotaro Maruo: 21-15 / 21-11
  Shohei Hoshino -  Christopher Flores: 21-15 / 21-12
  Alamsyah Yunus -  Rei Sato: 21-14 / 18-21 / 21-18
  Shu Wada -  Enkhbat Olonbayar: 21-13 / 21-9
  Riichi Takeshita -  Naoto Otaki: 21-6 / 21-9
  Takuma Ueda -  Gao Huan: 20-22 / 21-11 / 21-16
  Chou Tien-chen -  Keigo Sonoda: 19-21 / 21-17 / 21-14
  Alamsyah Yunus -  Shohei Hoshino: 21-11 / 21-9
  Riichi Takeshita -  Shu Wada: 21-17 / 21-13

Hauptrunde

Dameneinzel

Setzliste 
  Wang Yihan
  Wang Xin
  Wang Shixian
  Tine Baun
  Wang Lin
  Pi Hongyan
  Eriko Hirose
  Yao Jie

Qualifikation  
  Pai Hsiao-ma -  Ayumi Mine: 21-14 / 21-9
  Naoko Fukuman -  Lee Yun-hwa: 21-16 / 12-21 / 21-18
  Hung Shih-han -  Marion Gruber: 21-13 / 21-11
  Chiang Pei-hsin -  Masayo Nojirino: 21-14 / 17-21 / 22-20
  Tse Ying Suet -  Tamaki Fujii: 21-12 / 21-12
  Eriko Tamaki -  Lindaweni Fanetri: 8-21 / 21-18 / 21-12
  Minatsu Mitani -  Sabrina Jaquet: 21-4 / 21-10
  Ratchanok Intanon -  Ayane Kurihara: 21-13 / 21-12
  Pai Hsiao-ma -  Naoko Fukuman: 26-24 / 21-15
  Hung Shih-han -  Chiang Pei-hsin: 21-14 / 21-15
  Tse Ying Suet -  Eriko Tamaki: 21-15 / 21-16
  Ratchanok Intanon -  Minatsu Mitani: 21-12 / 16-21 / 21-6

Hauptrunde

Herrendoppel

Setzliste 
  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
  Markis Kido / Hendra Setiawan
  Mathias Boe / Carsten Mogensen
  Guo Zhendong / Xu Chen
  Cai Yun / Fu Haifeng
  Fang Chieh-min / Lee Sheng-mu
  Jung Jae-sung / Lee Yong-dae
  Alvent Yulianto / Hendra Gunawan

Qualifikation  
  Naoto Otaki /  Tatsuya Watanabe -  Takuma Ueda /  Shu Wada: 21-19 / 21-15
  Takeshi Kamura /  Keigo Sonoda -  Michiharu Kido /  Ryotaro Maruo: 21-15 / 21-13

Hauptrunde  
  Koo Kien Keat /  Tan Boon Heong -  Shohei Hoshino /  Akira Kobayashi: 21-14 / 21-16
  Chen Hung-ling /  Lin Yu-lang -  Hiroyuki Endo /  Kenichi Hayakawa: 24-22 / 21-13
  Kim Gi-jung /  Shin Baek-cheol -  Fang Chieh-min /  Lee Sheng-mu: 21-17 / 9-21 / 21-16
  Yohanes Rendy Sugiarto /  Afiat Yuris Wirawan -  Phillip Chew /  Halim Haryanto: 21-13 / 21-16
  Chan Peng Soon /  Lim Khim Wah -  Mathias Boe /  Carsten Mogensen: 18-21 / 21-19 / 21-10
  Luluk Hadiyanto /  Candra Wijaya -  Ruud Bosch /  Koen Ridder: 19-21 / 22-20 / 21-17
  Songphon Anugritayawon /  Sudket Prapakamol -  Jung Jae-sung /  Lee Yong-dae: 22-20 / 21-13
  Mohammad Ahsan /  Bona Septano -  Takeshi Kamura /  Keigo Sonoda: 21-10 / 21-10
  Chai Biao /  Zhang Nan -  Yohan Hadikusumo Wiratama /  Wong Wai Hong: 21-12 / 21-17
  Alvent Yulianto /  Hendra Gunawan -  Naoki Kawamae /  Shoji Sato: 21-17 / 21-16
  Mak Hee Chun /  Tan Wee Kiong -  Ko Sung-hyun /  Yoo Yeon-seong: 21-16 / 21-14
  Yoshiteru Hirobe /  Kenta Kazuno -  Naoto Otaki /  Tatsuya Watanabe: 21-11 / 21-7
  Angga Pratama /  Ryan Agung Saputra -  Rei Sato /  Riichi Takeshita: 21-10 / 21-14
  Cai Yun /  Fu Haifeng -  Howard Bach /  Tony Gunawan: 21-18 / 21-16
  Hirokatsu Hashimoto /  Noriyasu Hirata -  Zakry Abdul Latif /  Hoon Thien How: 21-17 / 21-8
  Cho Gun-woo /  Kwon Yi-goo -  Markis Kido /  Hendra Setiawan: w.o.
  Koo Kien Keat /  Tan Boon Heong -  Chen Hung-ling /  Lin Yu-lang: 22-20 / 21-18
  Kim Gi-jung /  Shin Baek-cheol -  Yohanes Rendy Sugiarto /  Afiat Yuris Wirawan: 16-21 / 21-9 / 21-19
  Luluk Hadiyanto /  Candra Wijaya -  Chan Peng Soon /  Lim Khim Wah: 17-21 / 21-10 / 21-15
  Mohammad Ahsan /  Bona Septano -  Songphon Anugritayawon /  Sudket Prapakamol: 20-22 / 21-18 / 21-8
  Chai Biao /  Zhang Nan -  Alvent Yulianto /  Hendra Gunawan: 18-21 / 21-17 / 21-14
  Mak Hee Chun /  Tan Wee Kiong -  Yoshiteru Hirobe /  Kenta Kazuno: 21-13 / 21-19
  Cai Yun /  Fu Haifeng -  Angga Pratama /  Ryan Agung Saputra: 21-14 / 21-11
  Cho Gun-woo /  Kwon Yi-goo -  Hirokatsu Hashimoto /  Noriyasu Hirata: 21-11 / 14-21 / 21-17

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 
  Cheng Wen-hsing / Chien Yu-chin
  Miyuki Maeda / Satoko Suetsuna
  Cheng Shu / Zhao Yunlei
  Mizuki Fujii / Reika Kakiiwa
  Wang Xiaoli / Yu Yang
  Pan Pan / Tian Qing
  Kim Min-jung / Lee Hyo-jung
  Meiliana Jauhari / Greysia Polii

Hauptrunde 
  Anneke Feinya Agustin /  Annisa Wahyuni -  Minatsu Mitani /  Masayo Nojirino: 17-21 / 21-14 / 21-14
  Lee Hyo-jung /  Kim Min-jung -  Yuriko Miki /  Koharu Yonemoto: 21-8 / 21-10
  Petya Nedelcheva /  Anastasia Russkikh -  Shendy Puspa Irawati /  Nitya Krishinda Maheswari: 14-21 / 21-13 / 21-15
  Vita Marissa /  Nadya Melati -  Ayumi Mine /  Kurumi Yonao: 21-16 / 21-15
  Greysia Polii /  Meiliana Jauhari -  Eva Lee /  Paula Obanana: 21-16 / 21-6
  Ha Jung-eun /  Jung Kyung-eun -  Shizuka Uchida /  Ayane Kurihara: 21-12 / 21-12
  Shizuka Matsuo /  Mami Naito -  Hsieh Pei-chen /  Wang Pei-rong: 18-21 / 21-18 / 21-11
  Wang Xiaoli /  Yu Yang -  Marion Gruber /  Sabrina Jaquet: 21-11 / 21-7
  Chang Ye-na /  Kim Min-seo -  Kanako Konishi /  Sayaka Takahashi: 21-17 / 21-19
  Mizuki Fujii /  Reika Kakiiwa -  Duanganong Aroonkesorn /  Kunchala Voravichitchaikul: 15-21 / 21-14 / 21-19
  Zhang Dan /  Zhang Zhibo -  Tamaki Fujii /  Eriko Tamaki: 21-7 / 21-6
  Chau Hoi Wah /  Chan Tsz Ka -  Naoko Fukuman /  Megumi Taruno: 18-21 / 21-16 / 21-16
  Misaki Matsutomo /  Ayaka Takahashi -  Pan Pan /  Tian Qing: w.o.
  Cheng Wen-hsing /  Chien Yu-chin -  Anneke Feinya Agustin /  Annisa Wahyuni: 21-11 / 21-19
  Lee Hyo-jung /  Kim Min-jung -  Petya Nedelcheva /  Anastasia Russkikh: 21-9 / 21-14
  Cheng Shu /  Zhao Yunlei -  Vita Marissa /  Nadya Melati: 21-11 / 21-13
  Ha Jung-eun /  Jung Kyung-eun -  Greysia Polii /  Meiliana Jauhari: 24-22 / 24-22
  Wang Xiaoli /  Yu Yang -  Shizuka Matsuo /  Mami Naito: 21-5 / 21-16
  Chang Ye-na /  Kim Min-seo -  Mizuki Fujii /  Reika Kakiiwa: 21-17 / 21-16
  Zhang Dan /  Zhang Zhibo -  Misaki Matsutomo /  Ayaka Takahashi: 20-22 / 21-18 / 21-10
  Miyuki Maeda /  Satoko Suetsuna -  Chau Hoi Wah /  Chan Tsz Ka: 21-9 / 21-17

Endrunde

Mixed

Setzliste 
  Nova Widianto / Liliyana Natsir
  Hendra Gunawan / Vita Marissa
  Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl
  Songphon Anugritayawon / Kunchala Voravichitchaikul
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
  He Hanbin / Ma Jin
  Chen Hung-ling / Cheng Wen-hsing
  Tao Jiaming / Tian Qing

Hauptrunde 
  Zhang Nan /  Zhao Yunlei -  Kenta Kazuno /  Reika Kakiiwa: 21-17 / 21-17
  He Hanbin /  Ma Jin -  Yohan Hadikusumo Wiratama /  Tse Ying Suet: 21-16 / 21-11
  Lee Sheng-mu /  Chien Yu-chin -  Xu Chen /  Yu Yang: 21-16 / 21-10
  Yoo Yeon-seong /  Kim Min-jung -  Songphon Anugritayawon /  Kunchala Voravichitchaikul: 21-17 / 21-16
  Fran Kurniawan /  Pia Zebadiah -  Patipat Chalardchaleam /  Savitree Amitrapai: 21-16 / 22-20
  Chen Hung-ling /  Cheng Wen-hsing -  Kim Gi-jung /  Jung Kyung-eun: 18-21 / 21-11 / 21-14
  Markis Kido /  Lita Nurlita -  Hirokatsu Hashimoto /  Mizuki Fujii: 21-17 / 22-20
  Joachim Fischer Nielsen /  Christinna Pedersen -  Noriyasu Hirata /  Miyuki Maeda: 21-13 / 21-13
  Halim Haryanto /  Eva Lee -  Flandy Limpele /  Yao Jie: 21-16 / 21-14
  Thomas Laybourn /  Kamilla Rytter Juhl -  Akira Kobayashi /  Yuriko Miki: 21-14 / 21-11
  Sudket Prapakamol /  Saralee Thungthongkam -  Shintaro Ikeda /  Reiko Shiota: 21-11 / 17-21 / 21-18
  Tao Jiaming /  Tian Qing -  Muhammad Rizal /  Debby Susanto: 21-5 / 17-21 / 25-23
  Wong Wai Hong /  Chau Hoi Wah -  Takeshi Kamura /  Koharu Yonemoto: 21-12 / 21-15
  Hendra Gunawan /  Vita Marissa -  Kenichi Hayakawa /  Shizuka Matsuo: 21-16 / 21-14
  Shin Baek-cheol /  Ha Jung-eun -  Hendra Setiawan /  Anastasia Russkikh: w.o.
  Zhang Nan /  Zhao Yunlei -  Nova Widianto /  Liliyana Natsir: 21-11 / 21-11
  He Hanbin /  Ma Jin -  Lee Sheng-mu /  Chien Yu-chin: 21-23 / 21-19 / 22-20
  Fran Kurniawan /  Pia Zebadiah -  Yoo Yeon-seong /  Kim Min-jung: 21-14 / 21-18
  Chen Hung-ling /  Cheng Wen-hsing -  Markis Kido /  Lita Nurlita: 19-21 / 21-14 / 21-11
  Joachim Fischer Nielsen /  Christinna Pedersen -  Shin Baek-cheol /  Ha Jung-eun: 21-15 / 16-21 / 21-11
  Thomas Laybourn /  Kamilla Rytter Juhl -  Halim Haryanto /  Eva Lee: 21-7 / 21-11
  Tao Jiaming /  Tian Qing -  Sudket Prapakamol /  Saralee Thungthongkam: 21-9 / 21-12
  Hendra Gunawan /  Vita Marissa -  Wong Wai Hong /  Chau Hoi Wah: 21-9 / 21-19

Endrunde

Weblinks 
 Beschreibung beim Deutschen Badminton-Verband
 tournamentsoftware.com

2010
BWF Super Series 2010